Plaats in Indonesië
 Trijaya (Sungai Bahar), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Trijaya (Mandirancan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Trijaya (Bulan Tengah Suku Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra